Кубок Гагаріна 2009 проходив з 1 березня по 10 квітня 2009 року.

Плей-оф

Фінал кубка Гагаріна

1 матч

2 матч

3 матч

4 матч

5 матч

6 матч

Найкращі бомбардири плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайті КХЛ  

Континентальна хокейна ліга
2009 у хокеї з шайбою